Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Roger Federer 6-2, 4-6, 7-6(4), 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Assente
 Thomas Enqvist (campione)
 Lleyton Hewitt (semifinali)
 Tim Henman (semifinali)

 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Wayne Ferreira (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2000
ATP Tour 2000